Агва Буена има више значења:
 Агва Буена (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Буена (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Буена (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Буена (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Буена (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Буена (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Буена (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Буена (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Буена (Сан Мигел Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Буена (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Буена (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Буена (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Буена (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Буена (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Буена (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику